Alex Muyl (1995-), est un joueur américain de soccer.
 Philippe Muyl (1953-), est un réalisateur, scénariste et producteur français.

Lien externe 
 
Patronyme wallon
Patronyme anglais